HMS Leopard je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Leopard (1635) 
 HMS Leopard (1659) 
 HMS Leopard (1672) 
 HMS Leopard (1703) 
 HMS Leopard (1741) 
 HMS Leopard (1790) 
 HMS Leopard (1794) 
 HMS Leopard (1850) 
 HMS Leopard (1897) 
 HMS Leopard (1927) 
 HMS Leopard (F14) 

Leopard